Панамериканский чемпионат по борьбе 2008 года проходил 29 февраля в Колорадо-Спрингсе (США).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2008
События 29 февраля
Февраль 2008 года
2008 год в борьбе
Спорт в США в 2008 году
Международные соревнования по борьбе в США
Панамериканские чемпионаты в США
Международные спортивные соревнования в Колорадо-Спрингс